ПС-30 может иметь следующие значения
 ПС-30 — двигатель
 ПС-30 — пассажирская летающая лодка